Buhot ist der Name von:
 Félix Buhot (1847–1898), französischer Radierer und Maler
 Jacques Buot, auch Buhot, (gestorben um 1675), französischer Astronom und Ingenieur